Бодрикур () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези
 Бодрикур () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале